81. længdegrad kan henvise til:

 81. vestlige længdekreds
 81. østlige længdekreds